

Індастрі — місто, штат Каліфорнія
 Індастрі — місто, штат Мен
 Індастрі — місто, штат Пенсільванія
 Індастрі — місто, штат Техас
 Індастрі — селище, штат Іллінойс